Спотсвуд () — фамилия шотландского происхождения.

Известные однофамильцы:
 Спотсвуд, Александр (1676—1740) — британский колониальный политический деятель и промышленник.
  (1916—2001) — британский военный деятель, маршал Королевских ВВС.

См. также 
 Споттисвуд